Саліньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Саліньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу